Гегель () — немецкая фамилия:
 
 Гегель, Карл (1813—1901) — немецкий историк, сын Георга Гегеля.
 Гегель, Эммануил — президент бранденбургской консистории; вождь лютеранской консервативной партии, сын Георга Гегеля.
 Гегель, Айдора — хорватская фигуристка.